Кубок Данії з футболу 2015–2016 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Данії. Титул всьоме здобув Копенгаген.

За регламентом матчі першого раунду пройшли 4 - 19 серпня 2015. З другого раунду стартували клубу Суперліги, 56 клубів провели матчі цього раунду з 25 серпня по 15 вересня 2015.

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 жовтня 2015

|}

1/8 фіналу

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2015

|}

1/4 фіналу

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center| 6/20 квітня

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center| 13/21 квітня

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Данії на soccerway 

2015–2016
Данія
Данія